Балдино

 
 Балдино, Винсент Дж. — американский кинооператор.
 Джеромо-Балдино — гениальный изобретатель, персонаж компьютерной игры Little Big Adventure 2.